Martin Frobisher — navegador inglês do século XVI
Baía de Frobisher — baía da ilha de Baffin, no Canadá
Iqaluit — capital de Nunavut, que era conhecida como Frobisher Bay

Desambiguações de topônimos